Velate – frazione di Varese
 Velate – frazione di Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza